Königliche Akademie steht für:
 Königliche Akademie der Wissenschaften und Schönen Künste von Belgien 
 Königliche Akademie der Wissenschaften zu Uppsala  
 Königliche Akademie für Malerei und Bildhauerei, Frankreich
 Königliche Akademie zu Turku, Finnland
 Königliche Akademien in Schweden

Deutschland:
 Königliche Akademie der Künste Berlin 
 Königliche Akademie der Wissenschaften zu Berlin 
 Königliche Akademie gemeinnütziger Wissenschaften zu Erfurt 
 Königliche Akademie der Bildenden Künste, München
 Königliche Akademie zu Posen